GNP steht für:

 Gambia National Party, eine ehemalige Partei Gambias
 Gross National Product, siehe Bruttonationaleinkommen
 Gesellschaft für Neuropsychologie
 Gesellschaft für Neuropädiatrie
 Global Network Positioning (Erstellen einer "Landkarte" mit Latenzen als Metrik für PNS/PRS)
 Große Nationalpartei (GNP), ist die deutsche Übersetzung für die Partei Hannara-dang (eine ehemalige konservative Partei in Südkorea)
 GNP Records, ein Plattenlabel

GNP